Velika nagrada Velike Britanije je bila deseta dirka Formule 1 v sezoni 1978. Odvijala se je 16. julija 1978.

Dirka 

|-
! 1
| 11
|  Carlos Reutemann
| Ferrari
| 76
| 1:42:12,39
| 8
| 9
|-
! 2
| 1
|  Niki Lauda
| Brabham-Alfa Romeo
| 76
| + 1,23 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 2
|  John Watson
| Brabham-Alfa Romeo
| 76
| + 37,25 s
| 9
| 4
|-
! 4
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 76
| + 1:13,27
| 10
| 3
|-
! 5
| 16
|  Hans Joachim Stuck
| Shadow-Ford
| 75
| +1 krog
| 18
| 2
|-
! 6
| 8
|  Patrick Tambay
| McLaren-Ford
| 75
| +1 krog
| 20
| 1
|-
! 7
| 33
|  Bruno Giacomelli
| McLaren-Ford
| 75
| +1 krog
| 16
| 
|-
! 8
| 30
|  Brett Lunger
| McLaren-Ford
| 75
| +1 krog
| 24
| 
|-
! 9
| 19
|  Vittorio Brambilla
| Surtees-Ford
| 75
| +1 krog
| 25
| 
|-
! 10
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 73
| +3 krogi
| 7
| 
|-
! NC
| 9
|  Jochen Mass
| ATS-Ford
| 65
| +11 krogov
| 26
| 
|-
! Ods
| 10
|  Keke Rosberg
| ATS-Ford
| 59
| Vzmetenje
| 22
| 
|-
! Ods
| 17
|  Clay Regazzoni
| Shadow-Ford
| 49
| Menjalnik
| 17
| 
|-
! Ods
| 15
|  Jean-Pierre Jabouille
| Renault
| 46
| Turbo
| 12
| 
|-
! Ods
| 35
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 40
| Vzmetenje
| 5
| 
|-
! Ods
| 3
|  Didier Pironi
| Tyrrell-Ford
| 40
| Menjalnik
| 19
| 
|-
! Ods
| 20
|  Jody Scheckter
| Wolf-Ford
| 36
| Menjalnik
| 3
| 
|-
! Ods
| 14
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 32
| Motor
| 11
| 
|-
! Ods
| 37
|  Arturo Merzario
| Merzario-Ford
| 32
| Gorivo
| 23
| 
|-
! Ods
| 22
|  Derek Daly
| Ensign-Ford
| 30
| Pnevmatika
| 15
| 
|-
! Ods
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 28
| Motor
| 2
| 
|-
! Ods
| 27
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 26
| Prenos
| 6
| 
|-
! Ods
| 12
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 19
| Prenos
| 13
| 
|-
! Ods
| 25
|  Hector Rebaque
| Lotus-Ford
| 15
| Menjalnik
| 21
| 
|-
! Ods
| 7
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 7
| Trčenje
| 14
| 
|-
! Ods
| 6
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 6
| Gorivo
| 1
| 
|-
! DNQ
| 18
|  Rupert Keegan
| Surtees-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 36
|  Rolf Stommelen
| Arrows-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 23
|  Geoff Lees
| Ensign-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 40
|  Tony Trimmer
| McLaren-Ford
| 
| 
| 
| 
|}

Opombe 

 Najboljši štartni položaj: Ronnie Peterson - 1:16.80
 Najhitrejši krog: Niki Lauda - 1:18.60
 Vodilni: Mario Andretti (1-23); Jody Scheckter (24-33); Niki Lauda (34-59); Carlos Reutemann (60-76).

Formula 1 sezona 1978
1978